Maria Antonia (Wenen, 18 januari 1669 — aldaar, 24 december 1692) was de enige overlevende dochter van keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk en Margaretha Theresia van Spanje. 

Door bemiddeling van haar vader huwde zij op 15 juli 1685 met keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren. Het werd geen gelukkig huwelijk.

Kinderen 
 Leopold Ferdinand (22 mei 1689-25 mei 1689), prins van Beieren
 Anton (doodgeboren 28 november 1690), prins van Beieren
 Jozef Ferdinand Leopold (27 oktober 1692-6 februari 1699), prins van Beieren, prins van Asturië

Maria Antonia werd na haar dood bijgezet in het Kapucijner Grafkelder te Wenen, naast haar vroeggestorven moeder.

Literatuur 
Friedrich Weissensteiner: Liebeshimmel und Ehehöllen - Heyne Taschenbuchverlag 1999 - ISBN 3-453-17853-X

Externe links 
http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=11810&page=34&zoom=5&ocr=
http://www.kaisergruft.at

Habsburg
Oostenrijk, M